Astra M1911 – hiszpański pistolet samopowtarzalny.
 Colt M1911 – amerykański pistolet samopowtarzalny.
 Schmidt-Rubin M1911 – szwajcarski karabinek, wersja karabinu Schmidt-Rubin
 Steyr M1911 – austriacki pistolet samopowtarzalny.